Søren Kierkegaard (1813-1855), est un écrivain, théologien protestant et philosophe danois.

Divers 
 (7056) Kierkegaard est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.